Botocudo är ett släkte av insekter. Botocudo ingår i familjen Rhyparochromidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Botocudo